TCB steht für:
 TCB Band, Elvis Presleys Liveband 1969 bis 1977
 TCB Records, Schweizer Jazzlabel
 Touring Club Belgium, belgischer Verkehrsclub
 Trichlorbenzol, chemische Verbindung 
 Straßenbahn Timișoara#Tramclub Banat und Straßenbahnmuseum
 Baryzentrische Koordinatenzeit (von frz. Temps Coordonné Barycentrique, engl. Barycentric Coordinate Time), ein astronomisches Zeitsystem
 TCB Beteiligungsgesellschaft, deutsche Brauereigruppe
 Task Control Block, siehe Prozesstabelle

TCB